Nougaro est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Nougaro (1929-2004), auteur-compositeur-interprète et poète français ;
 Pierre Nougaro (1904-1988), chanteur lyrique baryton français, père de Claude Nougaro.

Titre 

 Claude Nougaro Olympia 1977, album live de Claude Nougaro sorti en 1977 ;
 Nougaro 79, album live de Claude Nougaro sorti en 1979 ;
 Nougaro sur scène, album live de Claude Nougaro sorti en 1985 ;
 Zénith made in Nougaro, double album live de Claude Nougaro sorti en 1989 ;
 Grand Angle sur... Nougaro, compilation de Claude Nougaro sortie en 1994 ;
 Nougaro au Théâtre des Champs-Elysées, double album live de Claude Nougaro sorti en 2001.

Divers 
 Prix Claude-Nougaro, prix littéraire décerné annuellement par la région Midi-Pyrénées depuis 2006.

Patronyme français